Souville-Abzeichen bezeichnet in Anlehnung an das Fort de Souville im Ersten Weltkrieg:

Souville-Abzeichen (Souville-Knopf)
Souville-Abzeichen (Souville-Eichenblatt)